Кац, Михаил Александрович (род. 1947) — белорусский советский и американский шашист и шашечный тренер, заслуженный тренер СССР и Белоруссии, международный гроссмейстер.
 Кац, Михаил Гершевич (род. 1958) — американский и израильский математик, брат В. Г. Каца.
 Кац, Михаил Леонидович (Миша Кац; род. 1954) — французский дирижёр, сын Л. С. Каца.
 Кац, Михаил Семёнович (1945—2004) — советский, украинский кинорежиссёр, сценарист и художник-постановщик.
 Кац, Михаил Эммануилович (1908—1983) — советский инженер-технолог, специалист по производству броневой стали.